Иоа́ннис Андре́у () — греческий пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1896.

Андреу участвовал только в заплыве на 1200 м вольным стилем. С результатом 21:03,4, он занял второе место после венгра Альфреда Хайоша.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Пловцы Греции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1896 года